Le drapeau de la République socialiste soviétique d'Ouzbékistan a été adopté par la RSS d'Ouzbékistan le . Le bleu représente le ciel, le blanc représente le coton, le rouge représente la « lutte révolutionnaire du travail de masse » le marteau représente l'ouvrier et la faucille représente le paysan, et l'étoile rouge est le symbole du prolétariat. 

Avant ceci, le drapeau était rouge avec le nom du pays dans la langue ouzbek (ЎзбекистонССР - Ozbekiston SSR) et en russe (УзбекскаяССР - Uzbekskaya SSR) en lettre doré dans le coin supérieur gauche. 
Entre 1937 et l'adoption du drapeau ci-dessus dans les années 1940, le drapeau était le même, mais avec des caractères latins - OZBEKISTAN SSR. 
Entre 1931 et 1937, le drapeau était le plus ou moins même, mais avec l'abréviation Ouzbek OzSSC et son équivalent russe - УзССР. 

Avant ça, à partir du  , le drapeau était le plus ou moins même, mais avec le nom du pays en ouzbek, russe et tadjik.
 
Le premier drapeau a flotté  le  : il était rouge, avec le nom du pays en arabe et les caractères cyrilliques dorés УзССР dans le coin supérieur gauche.

Références

Voir aussi 
 Armoiries de la RSS d'Ouzbékistan
 Drapeau de l'Ouzbékistan
 Drapeau de l'URSS

Ouzbékistan
Histoire de l'Ouzbékistan
Symbole de l'Ouzbékistan
Étoile (symbole)